Kolosstadion (Boryspil), een stadion in Boryspil, Oekraïne.
Kolosstadion (Kovalivka), een stadion in Kovalivka, Oekraïne.